Le Bahrain WISPA Classic 2004 est la seule édition du tournoi Bahrain WISPA Classic qui se déroule à Manama capitale du Bahreïn du 11 au .
Le tableau est constitué de 32 joueuses, 16 têtes de série.

La  mondiale Rachael Grinham remporte ce Bahrain WISPA Classic  en battant  Cassie Jackman en finale pour son seizième succès sur le world tour.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Sport à Bahreïn en 2004
2004 à Bahreïn
Sport en septembre 2004
Squash en 2004
Compétition de squash au Bahreïn